Вато́лин (Вато́лина) — русская фамилия, происходящая от названия ткани.

 Ватолин, Виктор Алексеевич (1935—2016) — советский и российский киносценарист, редактор, киновед, писатель, заслуженный деятель искусств России.
 Ватолин, Николай Анатольевич (1926—2018) — советский и российский специалист в области физической химии и технологии металлургических процессов, академик АН СССР.
 Ватолин, Пётр Александрович (1889—1941) — деятель ВКП(б), председатель Исполнительного комитета Воронежского областного Совета, заместитель председателя ЦК Международной организации помощи революции (МОПР).

 Ватолина, Нина Николаевна (1915—2002) — российский художник-живописец, график, плакатист, литератор.